Ranzi ima više značenja:
 Ranzi, Pavia
 Ranzi, Savona